Termin intermedijer ima više značenja:
 Metabolički intermedijer
 Reakcioni intermedijer
 Prelazni filamenti